Die Welle steht als Name für:

 Die Welle (Roman), ein Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Todd Strasser (unter dem Pseudonym Morton Rhue)
 Die Welle (1981), ein US-amerikanischer Fernsehfilm
 Die Welle (2008), ein deutscher Kinofilm
 Die Welle (Frankfurt am Main), ein Geschäftszentrum in Frankfurt am Main
 Die Welle (Gemälde), ein Gemälde von Auguste Boulard der Ältere
 Die Welle (Künstlergruppe), ein 1921 erfolgter Zusammenschluss sechs eigenständiger Künstler

Siehe auch:
 Welle
 The Wave
 The Third Wave
 Die ewige Welle
 Die große Welle vor Kanagawa